Blandy (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Blandy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France